Fairfield es un nombre de lugar muy común en países de habla inglesa.

Australia 
 Fairfield (Nueva Gales del Sur)
 Fairfield (Queensland)
 Fairfield (Victoria)
 Fairfield West (Nueva Gales del Sur)

Canadá 
 Fairfield (Greater Victoria)

Nueva Zelanda 
 Fairfield (Otago)
 Fairfield (Waikato)
 Fairfield (Wellington)

Reino Unido 
 Fairfield (Bromsgrove), Worcestershire
 Fairfield (Bury), Gran Mánchester
 Fairfield (Clackmannanshire)
 Fairfield (Croydon), Londres
 Fairfield (Derbyshire)
 Fairfield (Durham)
 Fairfield (Evesham), Worcestershire
 Fairfield (Kent)
 Fairfield (Lake District), Cumbria
 Fairfield (Liverpool), Merseyside
 Fairfield (nr Kidderminster), Worcestershire
 Fairfield (Tameside), Gran Mánchester
 Fairfield (Wyre Forest), Worcestershire
 Fairfield Halls
 Fairfield House (Bath)
 Fairfield House (Uppingham School)
 Fairfield Park
 Green Fairfield

Estados Unidos 
 Fairfield (Alabama)
 Fairfield (California)
 Fairfield (Connecticut)
 Fairfield (Idaho)
 Fairfield (Illinois)
 Fairfield (Iowa)
 Fairfield (Kentucky)
 Fairfield (Maine)
 Fairfield (Montana)
 Fairfield (Nebraska)
 Fairfield (Nueva York)
 Fairfield (condado de Hyde, Carolina del Norte)
 Fairfield (condado de Union, Carolina del Norte)
 Fairfield (Dakota del Norte)
 Fairfield (Ohio)
 Fairfield (Oklahoma)
 Fairfield (Pensilvania)
 Fairfield (Texas)
 Fairfield (Utah)
 Fairfield (Vermont)
 Fairfield (Virginia)
 Fairfield (Washington)
 Fairfield (Wisconsin)
 Condado de Fairfield (Connecticut)
 Condado de Fairfield (Ohio)
 Condado de Fairfield (Carolina del Sur)
 Municipio de Fairfield (Míchigan)
 Municipio de Fairfield (Minnesota)
 Municipio de Fairfield (condado de Cumberland, Nueva Jersey)
 Municipio de Fairfield (condado de Essex, Nueva Jersey)
 Municipio de Fairfield (Penslvania)
 Fairfield Bay
 Fairfield Osborn Preserve
 Fort Fairfield (Maine)
 New Fairfield (Connecticut)
 New Fairfield (Indiana)

También puede referirse a:

Empresas 
 Fairfield Shipbuilding and Engineering Company
 Fairfield Industries

Personas 
 Henry Fairfield Osborn

Otros 
 Universidad de Fairfield